Germania
 Riegsee – comune della Baviera
 Riegsee – lago della Baviera